Zeuxiades (Zeuxiades, ) fou un pintor de ceràmica i gots i el seu nom apareix a diverses gerres que figuren a l'anomenada col·lecció Canino, però les lletres es llegeixen malament i podria ser .

Pintors de l'antiga Grècia